Glase ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Karin Glase (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)
 Jost Glase (1936–1990), deutscher Schriftsteller und Hochschullehrer